Минко́в — фамилия. Известные носители:

 Минков, Дмитрий Кириллович — городской голова Кишинёва (1849—1854, 1858—1866).
 Минков, Марин Найденов (в монашестве Максим; 1914—2012) — епископ Болгарской Православной Церкви, Святейший Патриарх Болгарский, Митрополит Софийский.
 Минков, Марк Анатольевич (1944—2012) — советский и российский композитор, Народный артист России.
 Минков, Святослав (1902—1966) — болгарский писатель, журналист и переводчик.
 Минков, Фёдор Николаевич (1830—1906) — болгарский и российский педагог и просветитель.